FI ou fi pode referir-se a:

 abreviação ISO 639 para a língua finlandesa
 abreviação ISO 3166-1 para Finlândia
 letra grega Φ

Desambiguações de siglas